Konarski (Konarska) ou Konarsky est un patronyme pouvant désigner :
 Marian Konarski, un peintre polonais du  ;
 Stanislas Konarski, un écrivain, poète et pédagogue polonais du .
 Thomas Konarski (1790, Cracovie - 1878, Auxerre), général de brigade de l’armée polonaise, colonel de l'armée française, chevalier de la Légion d’honneur et médaillé de Sainte-Hélène.